Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios erano i detentori del titolo ma si sono ritirati prima che iniziasse il torneo.

In finale Rinky Hijikata e Jason Kubler hanno battuto Hugo Nys e Jan Zieliński con il punteggio di 6-4, 7-64.

Teste di serie 

  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (terzo turno)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (primo turno)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (ritirati)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinale)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno)
 
  Rohan Bopanna /  Matthew Ebden (primo turno)
  Jamie Murray /  Michael Venus (secondo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (terzo turno)
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (primo turno)
  Andreas Mies /  John Peers (quarti di finale)
  Santiago González /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno) 
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (terzo turno)
  Nicolas Mahut /  Tim Pütz (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni (primo turno)
  Alex Bolt /  Luke Saville (terzo turno)
  Rinky Hijikata /  Jason Kubler (Campioni)
  Marcelo Melo /  Mackenzie McDonald (ritirati)

  John Millman /  Aleksandar Vukic (primo turno) 
  Marc Polmans /  Alexei Popyrin (secondo turno) 
  Dane Sweeny /  Li Tu (primo turno)

Alternate 

  Daniel Altmaier /  Juan Pablo Varillas (primo turno)
  Facundo Bagnis /  Robert Galloway (primo turno)
  Hunter Reese /  Cristian Rodríguez (primo turno)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno) 
  Sriram Balaji /  Jeevan Nedunchezhiyan (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2023